Il a existé deux unités de maintien de l’ordre nommées garde municipale de Paris :
 la garde municipale de Paris sous l’Empire, créée en 1802 et dissoute en 1812 à la suite du coup d’État de Malet
 la garde municipale de Paris est recréée par la Monarchie de Juillet et sert à la répression des émeutes

Voir aussi 
Garde républicaine (France)

Notes, sources et références 

M